Der Name Farnesina bezeichnet:
im italienischen Sprachgebrauch meistens das italienische Außenministerium, das im Palazzo della Farnesina in Rom residiert.
Die Villa Farnesina, eine Renaissancevilla in Rom.
Die Casa della Farnesina, ein im Garten der Villa Farnesina entdecktes antikes Haus.
Farnesina, einen Stadtteil von Rom

Siehe auch:
Palazzo Farnese